Antonio Álvarez Pérez (Almendralejo, 21 de abril de 1975), mais conhecido como Ito, é um futebolista espanhol de futebol.

Ito
Naturais de Almendralejo